Barong bezeichnet:
 Barong (Schwert), ein philippinisches Schwert
 Barong Tagalog, eine formelle philippinische Männeroberbekleidung
 Barong (Mythologie), den König der guten Geister in der balinesischen Mythologie
 Gamelan Barong, auch Gamelan Bebarongan, auf Bali ein Gamelan zur Begleitung des Barong-Tanzdramas
 Gamelang Barong Tengkok, Orchester für dasselbe Tanzdrama in der Musik von Lombok

Siehe auch:
 Barong Family, Plattenlabel aus Amsterdam, gegründet von Yellow Claw